Il singolare del torneo di tennis Czech Indoor Open 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ota Fukárek che ha battuto in finale Cristiano Caratti 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Jarkko Nieminen (quarti di finale)
 Federico Luzzi (secondo turno)
 Axel Pretzsch (secondo turno)
 Martin Lee (secondo turno)

 George Bastl (secondo turno)
 Ota Fukárek (Campione)
 Ivo Heuberger (primo turno)
 Peter Wessels (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Czech Indoor Open 2001